La route départementale 984, ou RD 984, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l’ancienne RN 84 de Meximieux à Pont-d'Ain et de Collonges à Genève ;
 l’ancienne RN 184 de Forêt de Saint-Germain à Saint-Ouen-l'Aumône ;
 l’ancienne RN 484 de Montcenis à Perreuil (Saône-et-Loire)
 l’ancienne RN 584 du col de Jalcreste à Saint-Étienne-Vallée-Française ;
 l’ancienne RN 684 de Bellerive-sur-Allier à Aigueperse.

984